B 85 oder B85 steht für:
 Intel B85, Chipsatz – siehe Intel-8-Serie

Verkehr:
 Bundesstraße 85 in Deutschland
 Rosental Straße in Österreich

B85